Radiogramm steht für

 ein durch Funk übermitteltes Telegramm, siehe Funktelegramm
 ein von amerikanischen Funkamateuren übermitteltes Funktelegramm, siehe ARRL-Radiogramm
 durch Radiographie gewonnene Aufnahme